Реза Пахлави може да се отнася за:

 Реза Шах Пахлави
 Мохамед Реза Пахлави